Saint-Pons hace referencia a varios artículos sobre localidades y comunas en Francia:

Saint-Pons (Alpes de Alta Provenza), comuna francesa en Alpes de Alta Provenza.
Saint-Pons (Ardèche), región de Ródano-Alpes.
Saint-Pons-de-Mauchiens, región de Languedoc-Rosellón.
Saint-Pons-de-Thomières
Saint-Pons-la-Calm, región de Languedoc-Rosellón.